Phalaenopsis Roselle — грекс семейства . 

Используется в комнатном и оранжерейном цветоводстве, а также в селекции красивоцветущих фаленопсисов.

Создан на основе скрещивания Phalaenopsis equestris, Phalaenopsis amabilis и Phalaenopsis amabilis  var. rimestadiana.

Эпифит.

Родословная 
По данным международного регистра орхидей.

В культуре 
Условия культивирования см. статью: Фаленопсис.

Болезни и вредители

См. также 
 Селекция фаленопсисов

Примечания

Литература 
 Steven A. Frowine. 2008. Moth Orchids: The Complete Guide to Phalaenopsis, Eng-Soon Teoh. Orchids of Asia. 2005

Комнатные растения
Гибриды орхидных
Roselle